Халва́:
 Халва — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов.
 (518) Халва — астероид главного пояса, который был открыт 20 октября 1903 года.
 «Халва» — название банковской карты рассрочки.